La Déesse, film américain de John Cromwell (1958).
 La Déesse, film indien de Satyajit Ray (1960).
 La Déesse, sculpture de Josep Clarà à Barcelone.
 La colonne de la déesse, monument commémoratif à Lille.
 La Déesse, troisième tome de la série de bande dessinée française Le Monde d'Edena de Mœbius sorti en .